Строгальщиков — русская фамилия, которая когда-то являлась отчеством от прозвища по профессиональной специализации.
 Строгальщиков, Виктор Леонидович (род. 29 мая 1950) — русский писатель и журналист.